HECTD1 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 14-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 2 610 амінокислот, а молекулярна маса — 289 384.

Кодований геном білок за функціями належить до трансфераз, фосфопротеїнів. 
Задіяний у такому біологічному процесі, як убіквітинування білків.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 14

Некатегоризовані білки